Symphodus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Symphodus ingår i familjen läppfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Symphodus